Alpské lyžování se poprvé představilo na zimních olympijských hrách v roce 1936 v německém Garmisch-Partenkirchenu. V letech 1948–1980, se v rámci olympijských her konalo i mistrovství světa.

Přehled soutěží 
• – oficiální soutěž.

Poznámky

Medailové pořadí zemí 

Aktualizace po Zimních olympijských hrách 2018.

Poznámky
 2 bronzové medaile byly uděleny na ZOH 1948 ve sjezdu mužů a na ZOH 2014 v super-G žen.
 2 stříbrné medaile a žádné bronzové byly uděleny na ZOH 1964 v obřím slalomu žen, na ZOH 1992 rovněž v obřím slalomu žen a na ZOH 1998 v super-G mužů.
 2 zlaté medaile a žádné stříbrné byly uděleny na ZOH 2014 v super-G mužů.

Čeští a českoslovenští lyžaři na olympijských hrách 

Poznámky
 Jana Šoltýsová = Jana Gantnerová
 Šárka Záhrobská = Šárka Strachová

Externí odkazy 
 

 
Sporty na zimních olympijských hrách